А́нна У́льссон: 
 Ульссон, Анна (род. 1964) — шведская гребчиха-байдарочница.
 Ульссон, Анна (род. 1976) — шведская лыжница, олимпийская чемпионка.